Вознесе́нское шоссе — название шоссе в различных населённых пунктах России.

 Вознесенское шоссе — шоссе в Петрозаводске.
 Вознесенское шоссе — шоссе в Колпинском районе Санкт-Петербурга.